273 km – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Riebrowo, w rejonie wiaziemskim, w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 273 km – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Stupienka, w rejonie olenińskim, w obwodzie twerskim, w Rosji